Ballingall steht für:

 George Ballingall (1780–1855), schottischer Mediziner, Chirurg und Hochschullehrer
 Lake Ballingall, Stausee im Südwesten des australischen Bundesstaates Western Australia